Karel II. Lotrinský, vévoda z Mayenne (Charles II. de Lorraine, duc de Mayenne, 26. března 1554 v Alençonu – 4. října 1611 v Soissonsu) byl od roku 1573 vévoda z Mayenne a hrabě z Maine.

Rodina 
Karel II. byl synem Františka de Guise a Anny d'Este a jeho bratrem byl Jindřich I. Lotrinský. Dne 6. srpna 1576 se oženil s Henriettou de Savoie-Villars (1541–1611) a měli spolu čtyři děti:
 Jindřich (20. prosince 1578 – 20. září 1621), vévoda z Mayenne, vévoda z Aguillon, ⚭ 1599 Marie Henrietta Gonzaga (3. září 1571 – 3. srpna 1614)
 Karel Emanuel (1581–1609), hrabě ze Sommerive, svobodný a bezdětný
 Kateřina (1585–1618), ⚭ 1599 Karel I. Gonzaga, vévoda z Mantovy
 Renée († 1638), ⚭ 1613 Mario II. Sforza, vévoda z Ognana a Segni, hrabě ze Santa Fiora

Životopis 
Byl prvním komořím a guvernérem Burgundska a doprovázel pozdějšího krále Jindřicha III. do Polska. V šesté hugenotské válce dobyl roku 1577 Brouage a vytlačil protestanty z La Mure v Dauphiné. Stal se Admirálem Francie, ale titul ztratil v roce 1582 ve prospěch vévody z Joyeuse, oblíbence Jindřicha III. Po zavraždění svého bratra Jindřicha v roce 1588 se stal velitelem Katolické ligy. V následujícím roce se neúspěšně pokusil prosadit Karla I. Bourbonského za francouzského krále.

Jindřich IV. ho porazil v roce 1589 v bitvě u Arques a roku 1590 v bitvě u Ivry.

V roce 1593 ztroskotal jeho pokus nechat se zvolit generálními stavy, které svolal do Paříže, francouzským králem. Dne 5. června 1595 byl opět poražen Jindřichem IV. v bitvě u Fontaine-Française. Podřídil se mu proto v listopadu téhož roku, za což obdržel 3 580 000 liber a tři opevněná místa v Burgundsku, jehož místodržitelství nicméně ztratil.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinští
Francouzští vévodové
Hrabata z Maine
Francouzští admirálové
Francouzští vrchní komoří
Osobnosti francouzských náboženských válek
Narození v roce 1554
Narození 26. března
Úmrtí v roce 1611
Úmrtí 4. října
Úmrtí v Soissons
Muži